В Соединённых Штатах Америки насчитывается 16 округов с названием Уэйн ():

 Уэйн — округ в штате Айова
 Уэйн — округ в штате Джорджия
 Уэйн — округ в штате Западная Виргиния
 Уэйн — округ в штате Иллинойс
 Уэйн — округ в штате Индиана
 Уэйн — округ в штате Кентукки
 Уэйн — округ в штате Мичиган
 Уэйн — округ в штате Миссисипи
 Уэйн — округ в штате Миссури
 Уэйн — округ в штате Небраска
 Уэйн — округ в штате Нью-Йорк
 Уэйн — округ в штате Огайо
 Уэйн — округ в штате Пенсильвания
 Уэйн — округ в штате Северная Каролина
 Уэйн — округ в штате Теннесси
 Уэйн — округ в штате Юта